Семён Звенигородский
 Звенигородский, Семён Григорьевич (ум. после 1625) — воевода, боярин и дипломат.
 Звенигородский, Семён Юрьевич — стольник и окольничий Русского царства.